Martine Dessureault (née le  à Montréal), est une nageuse canadienne qui a participé aux Jeux olympiques d'été de 1996 à Atlanta.

Liens externes 
 

Naissance en mars 1974
Naissance à Montréal
Nageuse aux Jeux olympiques d'été de 1996
Nageuse canadienne